Michel Dumas kan syfta på:

* Michel Dumas (1812–1885), fransk konstnär
 Michel Dumas (född 1944), fransk roddare 
 Michel Dumas (född 1949), kanadensisk ishockeyspelare